Badran ist der Familienname folgender Personen:

 Adnan Badran (* 1935), jordanischer Naturwissenschaftler und Politiker
 Hagar Badran (* 1989), ägyptische Synchronschwimmerin
 Jacqueline Badran (* 1961), Schweizer Politikerin (SP) und Unternehmerin
 Mudar Badran (* 1934), jordanischer Politiker
 Shamseddin Badran (1929–2020), ägyptischer Politiker